Reisberg ist der Name von:
 Reisberg (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde der Stadt Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Reisberg (Gemeinde Sankt Andrä), Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Burgruine Reisberg, bei Wolfsberg im Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Reisberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Reisberg (Scheßlitz) (Schlappenreuther Berg; 553,9 m), in der Fränkischen Alb, bei Scheßlitz, Bayern
 Reisberg (Böhmfeld) (505,4 m), im Bayrischen Jura am Südrand der Frankenalb bei Lippertshofen, Bayern
 Reisberg (Heilbronn) (378,0 m), in den Heilbronner Bergen bei Heilbronn, Baden-Württemberg

Reisberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Reisberg (1904–1980), österreichischer, marxistischer Historiker
 Johann II. von Reisberg († 1441), Salzburger Erzbischof
 Konrad von Reisberg († 1443), Bischof von Seckau
 Wilhelm von Reisberg († 1391), Abt von Admont

Siehe auch:
 Reißberg
 Reisenberg
 Reischberg